Hanibal je američka psihološka triler-horor televizijska serija razvijena od strane Brajana Fulera ( engl. Bryan Fuller) za NBC. Serija je bazirana na ličnostima i elementima koji se pojavljuju u romanima Tomasa Harisa (engl. Thomas Harris) Crveni zmaj (engl. Red Dragon) i Hanibal (engl. Hannibal) sa fokusom na odnos između specijalnog istražitelja FBI-a Vila Grejama (engl. Will Graham) koga tumači Hju Dansi (engl. Hugh Dancy) i dr. Hanibala Lektora (engl. dr. Hannibal Lecter) koga tumači Mads Mikelsen (engl. Mads Mikkelsen), forenzički psihijatar predodređen da postane Grejamov najlukaviji neprijatelj, ali u isto vreme i jedina osoba koja može da ga razume.

Serija je dobila narudžbinu od 13 epizoda za prvu sezonu i, za razliku od većine američkih televizijskih serija, sve buduće sezone će imati 13 epizoda. Dejvid Slejd (engl. David Slade) je bio izvršni producent i direktor za prvu epizodu. Premijera serije je bila 4. aprila 2013. na NBC-u. 9. maja 2014. NBC je obnovio Hanibala radi treće sezone, koja je imala svoju premijeru 4. juna 2015. 22. juna 2015. NBC je otkazao Hanibala nakon tri sezone zbog niske gledanosti. Finale serije je pušteno u Kanadi na Stiju (engl. City) 27. Avgusta 2015. , a dva dana kasnije u Americi na NBC-u.

Serija je dobila dobre kritike sa posebnim pohvalama za izvođenje glavnih glumaca i vizuelni stil serije. Prve dve sezone su osvojile Saturn nagrade za Najbolju televizijsku seriju i Najbolji glumac za Mikelsena i Dansija. Sa Lorens Fišburn (engl. Laulence Fishburne) koji je osvojio nagradu Najbolji sporedni glumac za drugu sezonu. Treća i finalna sezona je osvojila Najbolja akciona- triler serija, dok je gostujuća zvezda Ričard Armitidž(engl. Richard Armitage ) dobio nagradu Najbolji sporedni glumac. Serija je okupila veliki broj poštovalaca i smatra se od strane kritičara i publike za jednu od najboljih serija horor žanra, kao i za jednu od najboljih TV serija ikada.

Zaplet 
FBI profaljer Vil Grejam je regrutovan od strane Džeka Kroforda (engl. Jack Crawford) načelnika bihejvioralnih nauka da pomogne u istrazi serijskog ubice u Minesoti. Pošto istraživanje teško pada Grejamu, Kroford ga stavlja pod nadzor forenzičkog psihijatra dr. Hanibala Lektora. Prvobitno, Lektor, koji je potajno kanibalistički serijski ubica radi na tome da izmanipuliše FBI iznutra. Ali veza koju izgrađuje sa Grejemom počinje da ugrožava dugovečnost. Lektor je fasciniran Grejamovom sposobnošću da saoseća sa psihopatskim ubicama i pokušava da pomeri granice Grejamove krhke svesti ne bi li i njega pretvorio u serijskog ubicu.

Glumci i uloge

Glavni 
 Hju Dansi kao Vil Grejem, nadareni kriminalistički profajler i lovac na serijske ubice. On uspeva da vizuelizuje sebe kako počinjava ubistva koja istražuje da bi razumeo ponašanje ubice. Kroz serijal Grejamova povezanost sa istraživanjem počinje da ima negativnog uticaja na njegovu psihu. Emocionalna povezanost Grejama sa Lektorom čini temelj serije.
 Mads Mikelsen kao Hanibal Lektor, brilijantan forenzički psihijatar, kanibalistički serijski ubica i gurman.
 Kerolin Devernas (franc. Caroline Dhavernas) kao Alana Blum (engl. Alana Bloom) profesor psihologije i konsultant profajler za FBI koja ima profesionalne veze odnose sa obojicom.
 Lorens Fišburn kao Džek Kroford načelnik bihejvioralnih nuka FBI-a i Grejamovog šefa.
 Hetjen Park (engl. Hettienne Park) kao Beverli Kac (engl. Beverly Katz), istražitelj mesta zločina specijalozovanog za analizu vlakna.(sezona 1-2)
 Džilijan Anderson (engl. Gillian Anderson) kao Bedelija Du Morije (franc. Bedelia Du Maurier) Lektorov psihoterapeut, koja je jednom napadnuta od strane Lektorovog bivšeg pacijenta.(pojavljuje se u sezonama 1-2, redovna u sezoni 3)
 Skot Tompson (engl. Scott Thompson) kao Džimi Prajs (engl. Jimmy Price), istražitelj mesta zločina, specijalizovan za otiske prstiju. (sezona 1-3)
 Aron Abrams (engl. Aaron Abrams) kao Brajan Zeler (engl. Brian Zeller), istražitelj mesta zločina. (sezona 1-3)

Ponavljajući 

 Raul Esparza (šp. Raúl Esparza) kao Frederik Čilton (engl. Frederick Chilton), administrator Baltimorske državne bolnice za Kriminalno poludele.
 Kejsi Rol (engl. Kacey Rohl) kao Ebigejl Hobs (engl. Abigail Hobbs), ćerka i saučesnik serijskog ubice Gareta Džejkoba Hobsa (engl. Garrett Jacob Hobbs), koja razvija komplikovan odnos nalik odnosu oca i ćerke sa Lektorom.
 Lara Džin Korostecki (polj. Lara Jean Chorostecki) kao Fredrika "Fredi" Lounds (engl. Fredricka "Freddie" Lounds), tabloidni bloger i novinar koji vodi sajt posvećen zločininima Tetl Krajm (engl. Tettle Crime).
 Ketrin Izabel (polj. Katharine Isabelle) kao Margo Verger (engl Margot Verger), jedna od Lektorovih pacijenata koja je pretrpela godine zlostavljanja od strane njenog brata blizanca. (sezona 2-3)
 Majkl Pit (engl. Michael Pitt) (sezona 2) i Džo Anderson (engl. Joe Anderson) (sezona 3) kao Mejson Verger (engl. Mason Verger), Margoin sadistički blizanac, koji nikad ne gleda direktno u oči doktora Lektora.
 Ričard Armitidž kao Frensis Dolarhajd (engl. Francis Dolarhyde), serijski ubica poznat pod nazivom „Vila Zubić“ zbog njegove gadne navike da grize kožu svojih žrtava. (sezona 3)
 Edi Izard (engl. Eddie Izzard) kao Ejbel Gideon (engl. Abel Gideon), hirurg za transplantaciju koji je institucionalizovan za ubistvo svoje porodice, koga je dr. Čilton naveo da veruje da je on Kosač Česepika (engl. Chesapeake Ripper).
 Džina Tores (engl. Gina Torres) kao Filis "Bela" Kroford (engl. Phyllis "Bella" Crawford), supruga Džeka Kroforda, koja pati od terminalnog raka pluća.
 Vladimir Džon Kubrt (engl. Vladimir Jon Cubrt) kao Garet Džejkob Hobs (engl. Garrett Jacob Hobbs), serijski ubica poznat kao Minesota Šrajk (engl. Minnesota Shrike).
 Ana Člumski (engl. Anna Chlumsky) kao Mirijam Les (engl. Miriam Lass), pripravnik FBI-a, štićenica Džeka Kroforda. Ona misteriozno nestaje dok istražuje Kosača Česepika. (sezona 1-2)
 Sintija Nikson (engl. Cynthia Nixon) kao Kejd Prurnel (engl. Kade Prurnell), istražiteljka kancelarije generalnog inspektora. (sezona 2)
 Fortunato Cerlino (it. Fortunato Cerlino) kao Rinaldo Paci (it. Rinaldo Pazzi), italijanski inspektor koji se udružuje sa Vilom u potrazi za Lektorom. (sezona 3)
 Tao Okamoto (jap. Okamoto Tao) kao Čijoh (jap. Chiyoh), rukovodilac Lektorove tetke, gospođe Murasaki (engl. Lady Murasaki). (sezona 3)
 Glen Flešler (engl. Glenn Fleshler) kao Kordel Doemling (engl. Cordell Doemling), čudna ali nežna i inteligentna medicinska sestra Mejsonu Vergeru. (sezona 3)
 Nina Arianda (engl. Nina Arianda) kao Moli Grejam (engl. Molly Graham), Villova žena koja mu je pomogla da prevaziđe svoju mračnu prošlost. Ona nastavlja da podržava Vila kada mu bude zatraženo da se vrati u FBI. (sezona 3)
 Rutina Vesli (engl. Rutina Wesley) kao Riba Meklejn (engl. Reba McClane), slepa žena u koju je Dolarhajd zaljubljen. (sezona 3)

Produkcija

Razvoj 
NBC je započeo razvoj serije Hanibal u 2011. godini, a bivša šefica drame Kejti O'Konel (engl. Katie O'Connell) dovela je u svog dugogodišnjeg prijatelja Brajana Fullera (koji je ranije služio kao pisac-producent za Heroje na NBC-u) da napiše pilot scenario u novembru. NBC je seriji dao finansijsku obavezu pre nego što je Fuller završio svoj scenario. NBC je 14. februara 2012. godine zaobišao pilot fazu razvoja tako što je seriji izdvojio prvu sezonu od 13 epizoda zasnovanu isključivo na snazi Fullerovog scenarija. Serija je ubrzo ušla u proizvodnju.

Dejvid Slejd, koji je prethodno režirao pilot za NBC-ovu seriju Budan, režirao je prvu epizodu i bio izvršni producent. Hoze Andres(šp. José Andrés ) je konsultant i „kulinarski kanibal“ serije i savjetuje ekipu o pravilnom postupku pripreme ljudskog mesa za konzumaciju.

Fuler je diskutovao o ograničenom redosledu epizoda i kontinuiranoj seriji priča koju on predviđa za seriju. "Izvođenje kablovskog modela na mrežnoj televiziji nam daje priliku da ne vrdamo sa našom pričom, jer imamo puno stvari da pokrijemo". Govoreći o karakteru Lektorara, Fuler je rekao: "Naš Hanibal ima čudesnu dispoziciju, a on nije prikazan kao zločinac, a ako publika ne zna ko je on, neće uspeti da predvidi ništa. Ono što imam je Hičkokov čuveni princip neizvesnosti - pokazati publici bombu ispod stola i pustiti ih da se znoje ne znajući kada će ona eksplodirati ". On je nazvao vezu između Grejama i Lektora kao "stvarno ljubavnu priču", rekavši: "Kao što je Hannibal rekao [Grejamu] u nekoliko filmova," Vi ste mnogo više poput mene nego što shvatate ". Doći ćemo do tačke onoga što to znači tokom prve dve sezone. 

Fuler je prvobitno planirao da serija traje sedam sezona: prve tri da se sastoje od prvobitnog materijala, četvrtada pokriva Crvenog zmaja, peta Kad jaganjci utihnu, šesta Hanibal i sedma koja bi imala originalnu priču koja rešava Hanibalov kraj. Međutim, nakon završetka druge sezone, Fuler je izjavio da je kasnije predviđao seriju koja će trajati šest sezona, uključivši knjige u seriju na različit način nego što je prvobitno planirano. Sezona 3 bi koristila materijal iz Uzdizanja Hanibala (engl. Hannibal Rising), kao i Crveni zmaj i uključivala je drugačiju pozadinsku priču za doktora Lektora; sezona se  konačno prilagodila Hannibal-u. Fuler je imao nameru da uključi i druge likove iz serije knjiga (kao što su Džejm Gumb (engl. Jame Gumb) i Klaris Starling (engl. Clarice Starling)) pod uslovom da može dobiti prava od MGM-a.  Frenklin Frojdevok(engl. Franklin Froideveaux) i Tobijas Badž(engl. Tobias Budge) su stvoreni zato što Fuller nije mogao osigurati prava na likove iz Kad jaganjci utihnu, Benjamina Raspaila (engl. Benjamin Raspail) i Džejma Gumba(engl. Jame Gumb ). Fuler je dodao da su takođe pokušali da dobiju prava na lik Barnija Metjua(engl. Barney Matthews), starca u Baltimorskoj državnoj bolnici, ali su im to uskratili, tako da se u drugoj sezoni pojavio lik zasnovan na Barniju, po imenu Metju Braun (engl. Matthew Brown), ali je lik završio kao antiteza originalnoj seriji "Barni."  Dr. Bedelija Du Morije je dobila ime po liku iz Kripšoua(engl. Creepshou) i Dafni du Morije(franc. Daphne du Maurier). Što se tiče uticaja na seriju, Fuler je izjavio: "Kada sam se seo da radim na scenariu, vrlo sam svesno govorio:" Šta bi Dejvid Linč uradio s karakterom Hanibal Lektora? Kakva čudna, neočekivana mesta bi on uveo u ovaj svet? " Ja sam veliki obožavalac njegovog rada i njegove estetike i njegovog preciznog dizajna zvuka, to su sve komponente koje sam osećao da je veoma snažno potrebno da budu deo naše priče o Hanibalu Lektoru između Linč-a(engl. David Lynch) i Kjubrik-a(engl. Stanley Kubrick), ima puno inspiracije. Fuler je takođe naveo Dejvida Kronenberga(engl. David Cronenberg)  i Daria Argentoa(engl. Dario Argento ) kao uticaj na seriju. Fuller je naveo Tonija Skota(engl. Tony Scott) kao uticaj na treću sezonu.

Kasting 

Engleski glumac Hju Densi bio je prvi glumac koji je dobio ulogu kriminalnog profajlera FBI-a Vila Grejama, koji traži pomoć Lektora u profiliranju i hvatanju serijskih ubica. U junu 2012, danski glumac Mads Mikkelsen je izabran kao Lektor. Ubrzo posle ovoga, glumac Lorenc Fišburn je dobio ulogu komandanta Jedinice za profajliranje FBI-a DžekaKroforda. Kerolajn Daverna je kasnije postavljena kao dr Alana Blum, bivša učenica Hanibala Lektora, a Hetjen Park je postavljen kao CSI Beverli Kac. Lara Džin Čorostecki, Kejsi Rol, Skot Tompson i Aaron Abrams bili su u ponavljanim ulogama.

Džina Tores, tada živa supruga Lorenca Fišburna, ima ponavljajuću ulogu kao Filis "Bela" Kroford, terminalno bolesna supruga Džeka Kroforda. Elen Grin, Raul Esparza i Džilijan Anderson su kasnije igrali u ponavljajućim ulogama i pojavili se kasnije u sezoni jedan, iako se Grin pojavio samo u jednoj epizodi. Moli Šanon (engl Molly Shannon), Edi Izard (engl. Eddie Izzard) i Lanc Henriksen (engl. Lance Henriksen) gostovali su tokom prve sezone.

Nekoliko glumaca u seriji radilo je s tvorcem Brajanom Fulerom, uključujući i Daverna, koji su igrali vodeću ulogu u Vonderfals-u (engl. Wonderfalls), i Tores, Grine, Esparza i Šanon, koji su se svi pojavili u televizijskoj seriji Dodir života i smrti. Čelan Simons(engl. Chelan Simmons) ponovila je ulogu Grečen Spek-Horovitz (engl. Gretchen Speck-Horowitz) iz Vonderfals-a u epizodi Hanibal-a.

Elen Mut (engl. Ellen Muth), koja je glumila u Fullerovom Ko živ, ko mrtav, gostovala je kao lik po imenu Džordžija Madken (engl. Georgia Madchen), naklanjajući svom prvobitnom karakteru i "reinterpretacijom tog karaktera".

Dejvidu Boviju su se obratili za ulogu Hanibalovog ujaka Roberta Lektora, za drugu sezonu,  ali nije bio dostupan za ulogu. Džilijan Anderson se vratila kao psihijatar dr. Lektora, Dr. Bedelija Du Morije, u više epizoda za drugu sezonu. Edi Izard je ponovio svoju ulogu doktora Abela Gideona za drugu sezonu. Sintija Nikson se pridružila ponavljanju kao Kejd Prurnel, zaposlena u Kancelariji generalnog inspektora, koji istražuje lika DžekaKroforda u događajima prve sezone. Katrin Izabel se pridružila ponavljanju kao Margo Verger, koja je prvobitno opisana kao potencijalno ljubavno interesovanje za Grejama, ali je Fuler kasnije pojasnio da je, kao i u romanu Hannibal, Margot "... član LGBT zajednice!"  Majkl Pit se pridružio ponavljajućoj glumačkoj postavi u ulozi Masona Vergera, Margoinog zlostavljačkog brata blizanca. Amanda Plumer (engl. Amanda Plummer ) gostovala je u drugoj sezoni, igrajući Ketrin Pims (engl. Katherine Pimms), akupunkturistu. Džeremi Dejvis (engl. Jeremy Davies) i Kris Diamantopulos(engl. Chris Diamantopoulos ) pojavljuju se u dve epizode.

Fuler je izjavio u junu 2014. godine, nakon što je osvojio Saturn nagradu za Najbolju mrežnu televizijsku seriju,  da im je rečeno od menadžmenta Bouvija da ponovo zatraže njegovu dostupnost za treću sezonu. Takođe je dodao na listu Dejvida Tvisa(engl. David Thewlis), Breda Durifa(engl. Brad Dourif), Kristin Čenovet(engl. Kristin Chenoweth), Li Pejsa(engl. Lee Pace) i Anu Friel(engl. Anna Friel) kao glumce koje želi da se pojave u seriji. U trećoj sezoni, Anderson je unapređen u stalne redove nakon što se ponavljao tokom prve dve sezone. Tao Okamoto je najavljena da igra Ledi Murasaki, enigmatičnu tetku Hanibala, u trećoj sezoni,  međutim, Fuller je kasnije potvrdio na panelu PlejFest-a u Njujorku da će Okamoto ustvari igrati ulogu Čiohe, sluškinje Ledi Murasaki. Za treću sezonu, Džo Anderson je zamenio Majkla Pita kao Mason Verger, pošto je Pit odlučio da se ne vrati u ulogu. U decembru 2014, Fortunato Cerlino je najavljen kao Rinaldo Paci. U januaru 2015, nekoliko ponavljajućih uloga, uključujući Ričard Armitaž kao Francis Dolarhajd; Nina Arianda kao Moli Grejam, Vilova supruga; Rutina Vesli kao Reba Meklejn; i Glen Flečler kao Dr. Kordel Domling. U martu 2015, Zahari Kuinto(engl. Zachary Quinto) je bio glumac u gostima kao jedan od pacijenata dr. Du Morijer. Izard je ponovio ulogu Gideona za premijeru treće sezone, iako je u početku bio neodlučan popitanju povratka.

Fuler je izjavio da će se serija nastaviti, bez obzira da li će to biti četvrta sezona ili igrani film, a ako dobiju prava na adaptaciju Kad Jaganjci Utihnu, Elen Pejdž(engl. Ellen Page ) bi bila njegov idealan izbor za Klaris Starling(engl. Clarice Starling).

Snimanje 
Snimanje Hanibala održano je u Torontu, Ontario, Kanada. Snimanje prve sezone je započeto 27. avgusta 2012.  Serija je započela proizvodnju druge sezone  u Torontu u avgustu 2013. Snimanje za sezonu 3 počelo je 20. oktobra 2014. godine u Torontu,  a neki snimci spoljnih i unutrašnjih scena bili su snimljeni u Firenci, Italiji i u Palermu.

Epizode

Emitovanje

Epizode 
Četvrta epizoda serije "Oeuf", koja se vrti oko kidnapovane dece kojima su isprani mozgovi da bi poubijali svoje bivše porodice, izbačena je iz rasporeda emitovanja Sjedinjenih Država na zahtev stvaratelja Brajana Fulera. Ova epizoda je i dalje prikazana u drugim zemljama.  Ovo nije rezultat bombardovanja Bostonskog maratona, kako su neki izveštaji ukazali, ali je zapravo odlučeno samo nekoliko sati ranije, i verovatnije je zbog pucnjave u osnovnoj školi Sendi Huk . Fuler je rekao o odluci: "Sa ovom epizodom nije bilo grafičkih slika ili nasilja, već su bila udruženja koja su došla sa temom koja su osetila da će sprečiti uživanje u celoj epizodi.. Želimo da poštujemo društvenu klimu u kojoj smo sada ".  Umesto tradicionalne emisije, deo epizode je bio podeljen u seriju vebizoda, koji su dostupni preko različitih medija na mreži.  Kompletna epizoda je kasnije postala dostupna preko Ajtjunsa i Amazon Videa 29. aprila 2013. godine, a epizoda se pojavljuje u redosledu namenjenom za DVD i Blu-rej izdanje.

Uklanjanje od strane KSL-TV 
Seriju je uklonio KSL-TV iz Solt Lejk Sitija (engl. Salt Lake City)(Kanal 5(engl. Channel 5)) od 29. aprila 2013. godine, nakon što su emitovali četiri epizode ​​i započeli provetravanje na tom tržištu na KUCV-u.

Internacionalno emitovanje 
Grad je pokupio prava emitovanja u Kanadi, gde je emisija snimljena, kao debitantska sezona srednje klase.  Kada je Hanibal prešao u subotu na NBC sredinom treće sezone, Grad je nastavio da emituje seriju u svom redovnom terminu, četvrtkom u Kanadi. 

U Evropi, godinu dana pre prvobitnog emitovanja, 10. aprila 2012. godine, ProSiebenSat.1 Media Group je dobila prava za emitovanje serije u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Švedskoj, Norveškoj i Danskoj početkom 2013.  Skaj Living(engl. Sky Living) počeo je emitovanje emisije u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj od 7. maja 2013. godine. 

U Južnom Pacifiku, serija se takođe emituje na Seven Network-u u Australiji, od sredine aprila 2013  i na Novom Zelandu, emisija je premijerno prikazana na TV3 25. januara 2014.  Serija se emituje u Latinskoj Americi kroz AKSN. [100] Na Bliskom istoku i severnoj Africi, serija se emituje na OSN-u. [101]

Reference

Видети још 
 Црвени Змај (роман)

Spoljašnje veze 
 Thomas Harris: Crveni zmaj i Kada jaganjci utihnu
 Hanibal- recenzija

Horor
Хорор телевизијске серије
Америчке серије које су се почеле приказивати 2013.
Америчке серије које су се престале приказивати 2015.
Телевизијске серије на енглеском језику
Оригинални програм мреже NBC
Телевизијске серије Sony Pictures Television-а